Чемпионат СССР по русским шашкам1941 года должен был быть разыгран летом и стать восьмым по счёту. В связи с началом Великой Отечественной войны был прерван после полуфиналов, которые прошли в Ростове-на-Дону с 13 по 24 июня.

Полуфинал 
В полуфинале приняло участие 34 шашиста (изначально было допущено 42 человека), которые были разделены на три равноценные по силе группы. Право на участие в финале получали четыре первых победителя каждой из групп полуфиналов. Если в какой-либо группе полуфиналов четвёртое место разделяют два и более участника, то право на участие на финала получал определялся по системе Бергера. 
Полуфиналы чемпионата проводились по круговой системе, за победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков. В турнирные дни игра начиналась утром с 11 часов и заканчивалась в 15 часов, а вечером — с 19 часов и заканчивалось в 23 часа.

Первая группа

Вторая группа

Третья группа 

Изначально в списке допущенных полуфиналистов присутствовали Борис Блиндер (Красная армия), Израиль Блитштейн (Красная армия), Давид Гинзбург (Москва), Самуил Лиознов (Москва), Израиль Марголин (Красная армия), Петр Перельман (Электросталь), Леонид Потапов (Москва), Лев Рамм (Ленинград), Григорий Торчинский (Москва), которые не приняли участие в полуфинале.

Литература 
 Газета "64. Шахматно-шашечная газета" № 21, № 26 1941.

Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону
1941 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Август 1938 года
Чемпионаты СССР в 1941 году